Die Liste der Rektoren der Universität Leipzig verzeichnet die Rektoren der Universität Leipzig. Sie wurden in der Regel semesterweise gewählt. Das Sommersemester (nachfolgend SS bezeichnet) begann im Regelfall am 23. April und das Wintersemester (nachfolgend WS bezeichnet) um den 16. Oktober. Die Wahl des Rektors war, angefangen vom ausgehenden Mittelalter bis weit in die Neuzeit reichend, von der Zugehörigkeit zu den Fakultäten abhängig. Wie überall erhielten die Landesherren oder andere Angehörige des Herrscherhauses den Titel eines Rektors.   Die gewählten Professoren übernahmen das Amt des Prorektors. Starb ein Rektor im Amt, trat an seine Stelle ein Vertreter, in vielen Fällen der Amtsvorgänger. Ab 1831 wurde das Rektorat jährlich geführt und ab der Zeit des Nationalsozialismus hatten die Rektoren mehrjährige Amtszeiten. Vom 5. Mai 1953 bis Februar 1991 trug die Leipziger Universität den Namen von Karl Marx.

15. Jahrhundert

1409–1419

1420–1439

1440–1459

1460–1479

1480–1499

16. Jahrhundert

1500–1519

1520–1539

1540–1559

1560–1579

1580–1599

17. Jahrhundert

1600–1619

1620–1639

1640–1659

1660–1679

1680–1699

18. Jahrhundert

1700–1719

1720–1739

1740–1759

1760–1779

1780–1799

19. Jahrhundert

1800–1819

1820–1839

1840–1859

1860–1879

1880–1899

20. Jahrhundert

21. Jahrhundert

Literatur 
 Georg Erler: Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1559–1809. Band 1–3
 Günter Barthel (Hrsg.): Alma mater Lipsiensis rectores magnifici. Offizin Andersen Nexö Leipzig, 1989.

Weblinks 
 Katalog der Reden von Universitätsrektoren
 Matrikel der Universität Leipzig – 1409 bis 1559

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Leipzig, Universitat
!